Krivé – szczyt w słowackiej Magurze spiskiej (nad Lendakiem)
 Krivé – wieś na Słowacji, w powiecie Bardiów
 Krzywy Żleb (słow. Krivé) – żleb w słowackich Tatrach Zachodnich
 Krzywe (słow. Krivé) – grzbiet w słowackich Tatrach Zachodnich